Алекса́ндр Ко́стин:
* Костин, Александр Васильевич (1939—2022) — советский и украинский композитор, народный артист Украины.
 Костин, Александр Владимирович (род. 1955) — российский скульптор, график и живописец.
 Костин, Александр Георгиевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Костин, Александр Дмитриевич (1889—1920) — российский революционер.
 Костин, Александр Николаевич (1926—1994) — Герой Советского Союза.
 Костин, Александр (род. 1991) — молдавский футболист.

Примечания